Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги 2011/2012 проводился с 21 ноября 2011 года по  10 марта 2012 года. 37 команд были разделены на 5 групп.

Регламент соревнования 
Турнир команд высшей лиги проводится в пяти группах. Соревнования в I—IV группах организует и проводит Федерация хоккея с мячом России, а в V группе — межрегиональная Дальневосточная Федерация хоккея с мячом.

I этап — Предварительные игры.
Предварительные соревнования в группах по круговой системе. Команды играют в четыре круга, проводя по две игры дома и на выезде.

II этап — Финальные соревнования.
К финальным соревнованиям допускаются десять команд, занявшие 1-е и 2-е места в группах.

Таблицы соревнований

I группа 
ХК «Боровичи» (Боровичи) по финансовым соображениям отказался участвовать в турнире

II группа

Финальный турнир (2—7 марта) г. Абакан 
Из-за финансовых трудностей «Универсал», «Факел» и «Надежда» отказались от участия в турнире.

По итогам финального соревнования «Саяны-Хакасия» и «Кольская ГМК» (отказалась от повышения в классе) завоевали право играть в Суперлиге в сезоне 2012/13.

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 

2012
Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2011 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2011 году
2012 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2012 году